Desa Singkup kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Singkup (administrativ by i Indonesien, lat -6,82, long 108,44), Jawa Barat, 
 Desa Singkup (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 108,53), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar